A 62 125-ös számú mellékút egy Fejér megyei bekötő út a közigazgatásilag Székesfehérvárhoz tartozó Börgöndnél. A 62-es főúttól vezet Börgöndbe, hossza 1490 méter. Börgöndön a Murvás úton és a Fő utcán húzódik végig.

|}

Források 

ÚtAdat

62125
62125